Trnová può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Trnová, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Trnová, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale